Guayabito puede referirse a:

 Guayabito, localidad de la provincia de Panamá Oeste, Panamá.
 Guayabito, localidad de la comarca de Ngäbe-Buglé, Panamá.